ODN est un sigle qui désigne :
 ODN: La Compagnie de Marie-Notre-Dame (Ordo Dominae Nostrae), un ordre religieux féminin.
 ODN: Optical Distribution Network